M54 (vrachtwagen)
Messier 54, een object aan de sterrenhemel
Metrolijn 54, een lijn van de Amsterdamse metro
Een verkeersweg:
M54 (Groot-Brittannië)
M-54 (Rusland)